Tânatos pode ser:

Tânato, na mitologia grega, personificação da morte
Tânatos, nome também utilizado para descrever o conceito psicanalítico da pulsão da morte
Thanatos (Saint Seiya), personagem do anime/mangá Saint Seiya (Os Cavaleiros do Zodíaco).

Desambiguação